Il singolare  del PBZ Zagreb Indoors 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Michail Južnyj ma è stato sconfitto in semifinale da Marin Čilić. Nel match per il titolo Cilic ha sconfitto Jürgen Melzer per 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (campione)
  Andreas Seppi (ritirato)
  Michail Južnyj (semifinale)
  Jürgen Melzer (finale)

  Martin Kližan (secondo turno)
  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno, ritirato)

Qualificati

  Michael Berrer (primo turno)
  Philipp Petzschner (quarti di finale)

  Ilija Bozoljac (primo turno)
  Filip Veger (primo turno)

Lucky Loser

  Dino Marcan (secondo turno)

  Matteo Viola (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

PBZ Zagreb Indoors 2013
ATP World Tour 2013